

Топоніми 
Ампаті (Ґіфу)
Повіт Ампаті